Jméno a příjmení James Smith nosí více významných osobností:

 James Smith (politik) (1719–1806) – americký politik
 James Smith (boxer) (* 1953) – americký boxer
 James Cowan Smith (1843–1919) – britský stavební inženýr